Pridigar je lahko:
 pridigar - duhovnik, ki pridiga
 Pridigar (Kohelet) - ena od knjig Svetega pisma